

Математика

Информатика 
 Фильтрация электронной почты
 Контентная фильтрация
 Фильтрация сенсорной информации
 Закон искажения информации — закон психологии управления, суть которого заключается в том, что смысл управленческой информации (директивы, приказы, распоряжения и т. д.) может меняться в процессе её передачи и движения сверху вниз.

 Коллаборативная фильтрация — это один из методов построения прогнозов (рекомендаций) в рекомендательных системах, использующий известные предпочтения (оценки) группы пользователей для прогнозирования неизвестных предпочтений другого пользователя.

Электроника

Гидродинамика

Техника 
 Молекулярная фильтрация - методы концентрирования, фракционирования или разделения молекул (без полного отделения растворителя), в том числе:
 Микрофильтрация
 Ультрафильтрация
 Нанофильтрация
 Гиперфильтрация
 Гель-фильтрация
 Хроматография
 Теория неизотермической трёхфазной фильтрации
 Фильтрация - один из методов водоочистки в гидротехнике.

Биология 
 Фильтрация сенсорной информации — фильтрация афферентных сигналов нервной системой.
 Каскадная фильтрация плазмы – высокотехнологичный метод очистки крови, при помощи которого возможно выборочно удалять только вредные белки и вирусы.
 Плазмаферез — процедура забора крови, очистка и возвращение её или какой-то части обратно в кровоток.
 Аферез — это физический метод получения отдельных компонентов крови или костного мозга.

Психология 
Общая семантика, как прикладной концептуализм, акцентирующий внимание на том, насколько человеческий опыт фильтруется посредством сенсорных систем, нервной системы и лингвистических конструкций человека.

См. также 
 Инфильтрация
 Фильтр
 Фильтрование
 Фильтрационный лагерь

Примечания